Лев Захаров: Захаров, Лев Григорьевич (1934—2015) — главный конструктор.
 Захаров, Лев Платонович (1922—1945) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Захаров-Мейер, Лев Николаевич